CETI – Communication with Extraterrestrial Intelligence – część programu SETI
 CETI – polski zespół muzyczny